Юзеф Пото́цкий:
 Потоцкий, Юзеф (1673—1751) — военный и политический деятель Речи Посполитой, гетман, киевский воевода.
 Потоцкий, Юзеф (ок. 1735—1802) — польский государственный деятель, магнат, староста, кравчий.
 Потоцкий, Юзеф (1695—1764) — государственный деятель Речи Посполитой, каштелян, староста.
 Потоцкий, Юзеф Альфред (1895—1968) — польский аристократ и дипломат.
 Потоцкий, Юзеф Николай (1862—1922) — польский аристократ, политик.
 Потоцкий, Юзеф Станислав (ум. 1722) — польский шляхтич, военный и государственный деятель Речи Посполитой.
 Потоцкий, Юзеф Фелициан (ум. 1723) — государственный деятель Речи Посполитой, ротмистр, староста.